Лас Трес Маријас има више значења:

 Лас Трес Маријас (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Трес Маријас (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Трес Маријас, Ел Муерто (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Трес Маријас (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Трес Маријас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Трес Маријас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Трес Маријас (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Трес Маријас (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Трес Маријас (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Трес Маријас (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Трес Маријас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Трес Маријас (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику